Live in Las Vegas — () — бокс-сет американского музыканта Элвиса Пресли, выпущенный 10 июля 2001 года под лейблом RCA Records.

О бокс-сете 
Бокс-сет включает 4 CD-диска с записями «живых» концентов, проходивших в Лас-Вегасе, а также несколько ранее невыпущенных записей. В продолжение двадцати лет Пресли возвращался в Лас-Вегас. То, что в 1956 году начиналось как лёгкое увлечение, постепенно превратилось в настоящую страсть: Элвис любил Вегас, и это было взаимно.

53 из 86 композиций, представленных в новой коллекции Live in Las Vegas, до этого не издавались. Наряду с записями выступлений Элвиса на концертах в городе «быстрых денег», на пластинке можно найти две совершенно новых композиции «When the Snow Is on the Roses» и «Your’re the Reason I’m Living».

Записи сделаны в Лас-Вегасе, штат Невада:

 6 мая 1956
 8 августа 1969
 11 августа 1970
 16-19 февраля 1970
 14-17 февраля 1972
 19-27 августа 1974
 30 марта 1975
 6 декабря 1975

Список композиций

Диск 1: Elvis in Person at the International Hotel

Диск 2: MGM (1970)

Диск 3

Диск 4

Участники записи 
 Элвис Пресли — вокал, гитара
 Джеймс Бёртон — гитара
 Джон Уилкинсон — гитара
 Скотти Мур — гитара
 Глен Хардин — фортепиано
 Джерри Шефф — бас-гитара
 Дюк Бердвелл — бас-гитара
 Билл Блэк — бас-гитара
 Рон Татт — барабаны
 Боб Ланнинг — барабаны
 Доминик Фонтана — барабаны
 The Sweet Inspirations — бэк-вокалы
 The Imperials — бэк-вокалы
 Кэти Вестморленд — бэк-вокал
 Шерилл Ниильсон — бэк-вокал
 J.D. Sumner & The Stamps — бэк-вокалы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт RCA Records
 Официальный сайт Элвиса Пресли
 Веб-сайт о музыке Элвиса Пресли

Альбомы Элвиса Пресли
Альбомы RCA Records
Сборники на английском языке
Бокс-сеты Элвиса Пресли